Андрей Никифорович Зленко (, село Абазовка Полтавской губернии, теперь Полтавского района Полтавской области — , город Киев) — украинский советский и партийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 2-7-го созывов. Кандидат в члены ЦК КП(б)У в 1940—1946  и 1949—1952 г. Член нелегального ЦК КП(б)У в 1942—1943 г. Член ЦК КП(б)У в 1946—1949 г.

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность начал в 1914 году в сельском хозяйстве. С 1922 года — секретарь комсомольской организации села Абазовка; с 1925 года — секретарь Абазовского сельского совета Полтавского округа. В 1927—1929 годах — служба в рядах Красной армии.

Член ВКП(б) с 1928 года.

В 1929—1931 годах — студент рабочего факультета.

В 1931—1934 годах — на руководящей комсомольской работе: руководитель пропагандистской группы ЦК ЛКСМУ в Одесской, Киевской и Винницкой областях.

С 1934 по 1937 год учился в институте Красной профессуры.

В 1937—1939 годах — инструктор, заместитель заведующего отделом руководящих партийных органов ЦК КП(б) Украины. В 1939—1947 годах — заведующий организационно-инструкторского отдела ЦК КП(б) Украины.

Принимал активное участие в организации советского партизанского движения в Украине во время Великой Отечественной войны. Был членом и заместителем начальника оперативной группы Военного совета Юго-Западного фронта.

Образование высшее. В 1947 году окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко.

В 1947—1948 годах — инспектор ЦК КП(б) Украины.

В 1948 — феврале 1951 года — 2-й секретарь Львовского областного комитета КП(б) Украины. В 1951—1955 годах — инспектор ЦК КП Украины.

31 марта 1955 — 22 декабря 1970 года — секретарь Президиума Верховного Совета Украинской ССР.

С декабря 1970 года — персональный пенсионер союзного значения. Проживал в Киеве.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красного Знамени
 орден Богдана Хмельницкого II степени
 Два ордена «Знак Почета» (23.01.1948, 14.07.1965)
 медаль «Партизану Отечественной войны» 1 степени
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медали

Примечания

Источники 
 Зленко Андрій //  — Т. 3.  — С. 832.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991.
Члены КПСС
Вторые секретари Львовского обкома КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Родившиеся в Полтавском районе (Полтавская область)
Кавалеры ордена Богдана Хмельницкого II степени
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Красного Знамени
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Выпускники Киевского университета
Умершие в 1976 году
Умершие 20 февраля
Родившиеся в 1905 году
Страницы с непроверенными переводами